Сухобо́рье — посёлок Карамышевского сельсовета Грязинского района Липецкой области.

Расположено на левом берегу реки Воронежа в 11 км к юго-западу от Липецка и в 7 км к северу от Карамышева.

Посёлок возник в советское время как населённый пункт для проживания в нём работников дома отдыха «Сухоборье» (назван по характеру леса) и пионерского лагеря «Прометей», которые принадлежали Новолипецкому металлургическому комбинату. Здесь были построены домики, каждый из которых принадлежал определенному цеху предприятия. Однако когда НЛМК акционировался, финансирование дома отдыха сократилось, и многие сооружения перешли в частные руки. В настоящее время детский санаторно-оздоровительный лагерь (ДСОЛ) «Прометей» расположен на территории 48 га, Центр Областное государственное учреждение Реабилитационно-оздоровительный центр (ОГУ РОЦ) «Лесная сказка» занимает территорию в 8 га.

Недалеко от пос. Сухоборье находится «лесной поселок»; территориально он относится к поселку Сухоборье, но расположен на землях лесного фонда. Площадь «лесного поселка» составляет 1,1 га.

Население 
Численность населения в 2007 году составляла 50 чел., в 2008 — 48 чел..

Передача в состав Липецка 
В советское время поселок был в составе Карамышевского сельсовета. В 1987 году решением облсовета Сухоборье присоединили к Левобережному району Липецка как анклав. В сентябре 2004 года депутаты Липецкого областного совета, несмотря на протесты жителей, проголосовали за вывод из городской черты анклавных территорий — поселка Сухоборье, санаториев «Лесная сказка» и «Мечта».

После обращения сухоборцев в суд 5 августа 2005 года областной совет отменил своё решение, и поселок Сухоборье был вновь включен в состав Липецка. В октябре 2005 года Липецкий областной суд признал неправомерным включение Сухоборья в границы города Липецка и отменил закон от 5 августа 2005 года, а 25 января 2006 года Верховный суд РФ подтвердил это решение.

Транспорт 
В Сухоборье ходит служебный транспорт из Липецка. Маршрут следования: Новолипецк — Тракторный — Усманское шоссе (до поворота между Двуречками и Сошками). Далее 13-километровый отрезок в направлении реки Воронежа до посёлка.

Примечания

Источники 
  // Липецкие известия. — 19 января 2005
 Борьба за Сухоборье // Российская газета. — 3 августа 2005

Населённые пункты Грязинского района
Левобережный округ Липецка